Žiga Pavlin, slovenski hokejist, * 30. april 1985, Kranj.

Pavlin je v slovenski ligi igral za klube HK Kranjska Gora, HK Sportina Bled, HK Triglav Kranj, HK Slavija in HDD Tilia Olimpija. Eno sezono je odigral za SV Renon v italijanski ligi, od sezone 2011/12 je igral za klub Troja Ljungby v švedski 2. ligi do konca januarja 2013, ko je prestopil v klub Rögle BK švedske elitne lige. V sezoni 2013/14 je ponovno zaigral za Troja Ljungby, v začetku sezone 2014/15 pa je bil član kluba Sarjarka Karaganda v ligi VHL. Sredi decembra 2014 je prestopil v AIK IF, ki igra v švedski 2. ligi.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 1
| 5
| 6
|
| 30
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 5
| 12
| 17
|
| 30
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 16
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 18
| 1
| 4
| 5
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 3
| 7
| 10
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 7
| 10
| 17
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 17
| 4
| 2
| 6
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -6
| 6
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 36
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 9
| 13
| 22
|
| 52
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 14
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 3
| 3
| 6
| +3
| 20
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| +1
| 14
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 6
| 12
| 18
| -11
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 09|
| 5| 0| 1| 1| +1| 6|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 39
| 3
| 17
| 20
| 
| 46
|
| 14
| 3
| 5
| 8
| 
| 43
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1| 10|
| 5| 1| 1| 2|
| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 53
| 9
| 21
| 30
|
| 91
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 4
| 4
| 
| 16
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 14
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo A| 11|
| 3| 0| 0| 0|
| 0|
|
|
|
|
|
|
|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 49
| 10
| 16
| 26
| 
| 53
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo D1A| 12|
| 5| 0| 0| 0|
| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 40
| 3
| 8
| 11
| -4
| 18
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 12/13
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| -6
| 2
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 12
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 13/14
|
| 47	
| 4
| 15
| 19
| -7
| 30
|
| 10
| 1
| 6
| 7
| +6
| 7
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sarjarka Karaganda
| KHL
| 14/15
|
| 22	
| 1
| 6
| 7
| +4
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 14/15
|
| 18
| 1
| 0
| 1
| -7
| 14
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 632
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 190
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 778
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 202
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti SV Renon
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Sarjarka Karaganda
Hokejisti AIK
Kranjski športniki